Az MDF rövidítés a következőket jelentheti

Magyar Demokrata Fórum: magyarországi politikai párt (2011-től Jólét és Szabadság néven)
MDF-lap: az építő- és a bútoriparban használt fatermék, közepes sűrűségű farostlemez (az angol medium-density fibreboard alapján magyar nyelvterületen is elterjedt rövidítés)